

Codici 
 wbl – codice ISO 639-3 della lingua wakhi

Sigle 
 World Basketball League – lega minore professionistica di pallacanestro statunitense